Black Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Black Lake, Frontenac County, sjö i Ontario, 
 Black Lake, Sioux Narrows-Nestor Falls, sjö i Ontario, 
 Black Lake, Algoma, sjö i Ontario,  
 Black Lake (Marchington River), sjö i Ontario, 
 Black Lake, Saskatchewan, ort, 
 Black Lake, Saskatchewan (sjö),